

Sigle 
 Lunar Reconnaissance Orbiter  – sonda della NASA per lo studio della Luna

Codici 
 lro – codice ISO 639-3 della lingua laro